Майра Шакеновна Айманова (; 15 мая 1936, Алма-Ата — 29 марта 1993, там же) — советская и казахская , заслуженная артистка Казахской ССР (1984).

Биография 
Родилась 15 мая 1936 года в Алма-Ате в семье народного артиста СССР Шакена Айманова. Происходит из рода Айдабол, в составе рода Суюндык племени Аргын Среднего жуза. 

В 1963 году окончила факультет хорового вокала Алма-Атинской государственной консерватории.

С 1963 по 1993 год — солистка оперной труппы Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Оперные партии 
 «Айсулу» С. Мухаммеджанова — Жансулу
 «Алпамыс» Е. Рахмадиева — ведьмы
 «Кудашага» З. Исмагилова — Назым и др.

В составе Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая участвовала в гастролях по городам республики и за границей.

Семья 
 Отец — Шакен Айманов (1914—1970), советский, казахский актёр, режиссёр театра и кино. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР.
Мать - Хадиша Жиенкулова (1916-1982), актриса Казахского академического театра драмы. Сестра Шары Жиенкуловой
 Муж — Асанали Ашимов (род. 1937),  советский, казахский актёр, режиссёр театра и кино. Народный артист СССР. Герой Труда Казахстана.
 Сын — Мади (1959—1999), архитектор.
 Сын — Саги (1961—1999), актер. Лауреат Государственной премии Казахской ССР.

Литература 

Выпускники Казахской консерватории
Персоналии:Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая
Заслуженные артисты Казахской ССР